Кубок французької ліги з футболу 2013–2014 — 20-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вчетверте переможцем став Парі Сен-Жермен.

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2013

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 2013

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2013

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2013

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 січня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 січня 2014

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 

2013–2014
Франція
Франція
2013 у французькому спорті
2014 у французькому спорті